A Szpartak szóra az alábbi lapok hivatkozhatnak:

 Szpartak Moszkva, orosz labdarúgócsapat
 Szpartak-Nalcsik, orosz labdarúgócsapat
 Spartak Zlatibor Voda, szerb labdarúgócsapat (egykor Spartak Subotica néven szerepelt)
 Szpartak moszkvai metróállomás